Krzysztof Dzikowski (1933–1992) – polski lekarz
 Krzysztof Dzikowski (ur. 1938) – polski autor tekstów piosenek, literat, scenarzysta filmowy, poeta, satyryk, dramaturg, autor programów kabaretowych i musicali